BR steht für:
 Bacteriorhodopsin, Membranprotein aus Halobakterien
 Bangladesh Railway, Eisenbahngesellschaft von Bangladesch
 Barry Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Wales
 Baurecht (Begriffsklärung)
 Baureihe speziell für Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen der Deutschen Bahn
 Bayerischer Rundfunk, deutscher öffentlich-rechtlicher Sender
 Beira Railway, Bahnstrecke Beira–Bulawayo zwischen Mosambik und Simbabwe
 Belgian Reactor, siehe Studienzentrum für Kernenergie
 Betriebsrat
 Bezirksregierung, siehe Regierungspräsidium
 Bezugsrecht
 Bibliotheksrat (Begriffsklärung)
 Botschaftsrat, im Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland
 Botswana Railways
 Brandrat, Feuerwehr-Dienstgrad, siehe Dienstgrade der Feuerwehr
 Brasilien, laut ISO-Ländercode und als Nationalitätszeichen
 Brasilianische Bundesstraße, siehe Brasilianische Fernstraßen
 Braunschweiger Rundschau, deutsche Wochenzeitung (1983–1984)
 Brigate Rosse, italienische Terrororganisation, siehe Rote Brigaden
 British Caledonian Airways, britische Fluggesellschaft, laut IATA-Code
 British Rail, staatliche Eisenbahngesellschaft des Vereinigten Königreichs
 British United Airways, britische Fluggesellschaft, laut IATA-Code
 Bülach-Regensberg-Bahn, ehemalige schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Bulle-Romont-Bahn, ehemalige schweizerische Eisenbahngesellschaft, siehe Chemins de fer fribourgeois Gruyère–Fribourg–Morat
 Bundesrat (Deutschland)
 Bundesrat (Österreich)
 Bundesrat (Schweiz)
 Bundesrepublik, siehe Bundesstaat (föderaler Staat)
 Bundesrichter (Begriffsklärung)
 Burma Railway, anderer Name für die frühere Thailand-Burma-Eisenbahn
 Burma Railways, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Burma (heutiges Myanmar)
 Business Reengineering, siehe Geschäftsprozessoptimierung
 Butadien-Kautschuk, ein Elastomer, siehe Polybutadien
 EVA Air, taiwanesische Fluggesellschaft, laut IATA-Code

BR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Berat (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Bruchsal (auslaufend)
 Großbritannien: Birmingham
 Indien: Bihar
 Italien: Provinz Brindisi
 Kapverden: Brava
 Republik Moldau: Rajon Briceni
 Montenegro: Bar
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Viken
 Österreich: Bezirk Braunau am Inn
 Portugal: Distrikt Braga (nur für Lkw-Anhänger)
 Rumänien: Kreis Brăila
 Slowakei: Okres Brezno, deutsch: Freudenthal
 Tschechien: Okres Bruntál (auslaufend)

B R steht für:
 Bundesstraße R, ehemalige Ersatz-Bundesstraße in West-Berlin

B+R oder B&R steht für:
 Bike and ride, ein Modell zur Förderung der ÖPNVs

B&R steht für:
 B&R Industrial Automation, Bernecker & Rainer Industrial Automation GmbH, österreichischer Steuerungshersteller
 Belt and Road Initiative, umgangssprachlich für das chinesische internationale und interkontinentale Handels- und Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße

Br steht für:
 Äthiopischer Birr, Währung
 Brom, Elementsymbol
 Belarussischer Rubel, Währung

Br. steht für:
 Broschur im Verlagswesen
 Bruder, siehe Ordensbruder

br steht für:
 .br, Top-Level-Domain von Brasilien
 bretonische Sprache, als Sprachcode nach ISO-639-Code
 <br>, HTML-Befehl für Zeilenumbruch

Siehe auch:

Abkürzung